Вели́ева — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Велиева, Ламия Ровшан кызы (род. 2002) — азербайджанская паралегкоатлетка, рекордсменка Паралимпийских игр в беге на 400 м (T13).
 Велиева, Садагат Сулейман кызы (род. 1954) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Велиева, Севда Расим кызы (род. 1997) —  азербайджанская дзюдоистка, победитель летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.
 Велиева, Ханум Эльшад-Кызы (род. 1999) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Велиева, Хаса Джагангир кызы (1909—1984) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Велиева, Шаргия Акпер кызы (род. 1936) — советский животновод, Герой Социалистического Труда, депутат ВС Азербайджанской ССР.